Miejscowości w USA:
 Prairie du Sac – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 Prairie du Sac – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
Gminy w USA:
 Prairie du Sac (ang. Prairie du Sac Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk